Аборт:

Биология 
Або́рт ( — выкидыш):
 Самопроизвольный аборт (выкидыш) — самопроизвольное патологическое прерывание беременности. Угроза выкидыша является патологией и в ряде случаев подлежит стационарному лечению.
 Искусственный аборт — медикаментозное или хирургическое вмешательство, с помощью которого производится прерывание беременности.
 Аборт у животных — явление, рассматриваемое ветеринарией.
 Аборт — отхожее (ретирадное) место, клозет, — помещение, которое устраивается для принятия человеческих экскрементов.

Программирование 

 Аборт (abort, русский аналог — аварийный останов, или «авост») в программировании — прерывание задачи из-за сбоя или фатальной ошибки.